Vampyr - Il vampiro – film del 1932 diretto da Carl Theodor Dreyer
Vampyr – romanzo di Hanns Heinz Ewers del 1921
Vampyr – videogioco del 2018
Vampiro (Vampyr) – dipinto di Edvard Munch
Hannover Vampyr – aliante tedesco